Sense sortida (pel·lícula del 1987)
 Sense sortida (pel·lícula del 2011)